La lucha obrera se refiere al movimiento obrero y a las reivindicaciones que se enmarcan en él. También puede referirse a distintas organizaciones y medios, generalmente de carácter obrero y reivindicativo:
 Lutte Ouvrière (Lucha Obrera), un partido político trotskista francés y también su órgano oficial;
 Lucha Obrera, órgano del argentino Partido Socialista de la Revolución Nacional;
 Isci Mücadelesi (Lucha Obrera), un partido político turco.